I-15 — автомагистраль в США.
 I-15 — японская подводная лодка типа I-15.
 VEF I-15 — латвийский учебный самолёт.